L'église Saint-Germain, initiée au , située à Marigny-le-Cahouët, en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté).

Localisation 
L'église Saint-Germain est située avec le cimetière au centre du chef-lieu.

Histoire 
L'église Saint-Germain est construite au . 

En 1789, elle constitue une cure du diocèse d'Autun, archiprêtré de Flavigny, à la représentation du chapitre de Saulieu.

Architecture 
C'est une église alliant des éléments romans (baies gémellées du clocher) et gothiques dotée de trois nefs et chevet pentagonal dont le chœur et l’avant-chœur sont à ogives.

Mobilier 

l'église abrite des peintures murales, 
une litre funéraire,
un tableau inscrit object monument historique,
plusieurs statues du  : saint Germain en pierre polychrome, saint Jean l'évangéliste, un Christ aux liens et une Vierge à l'Enfant, une Piéta en pierre polychrome inscrite M.H.,
un harmonium Second Empire en cours de restauration,
sous le porche latéral, un autel gallo-romain avec un orifice d'écoulement et des traces de feu.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des églises de la Côte-d'Or
 Liste des monuments historiques de la Côte-d'Or

Liens externes 

Marigny-le-Cahouet
Monument historique inscrit en 1927
Marigny-le-Cahouet